Чемпионат Мадагаскара по футболу — проводится с 1956 года. Формат турнира часто менялся.
Многолетний спонсор -светлое пиво Three Horses Beer.
Рекордный счёт:
«Адема» — «Олимпик» 149:0… Такой рекордный для футбола счет был зарегистрирован в чемпионате Мадагаскара. Дело, правда, оказалось не в разнице классов команд. Просто игроки «Олимпика» (экс-чемпионы страны) в знак протеста против продажного судейства успели 149 раз начиная с центра поля забивать мячи в собственные ворота.

Чемпионы и призеры

Статистика по клубам

См. также 
 Кубок Мадагаскара по футболу
 Суперкубок Мадагаскара по футболу
 Футбольный матч «Адема» — «Л’Эмирн»

Мадагаскар
Футбол в Мадагаскаре